

Plaatsnamen
Zaltbommel (stad), een vestingstad in de Bommelerwaard in de Nederlandse provincie Gelderland
Zaltbommel (gemeente), een gemeente in de Bommelerwaard in de Nederlandse provincie Gelderland
Maasbommel, een plaats in de gemeente West Maas en Waal, in de Nederlandse provincie Gelderland
Den Bommel, een plaats in de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee

Werk van of ontleend aan Marten Toonder
Olivier B. Bommel, de stripfiguur van Marten Toonder
Bommelsaga, de boekenreeks over Tom Poes en Olivier B. Bommel
Het Bommel-verschiet, een verhaal van Marten Toonder
Bommel (hoorspel), een Nederlandse hoorspelserie over Olivier B. Bommel

Overige
Henning Bommel, een Duits baan- en wegwielrenner
Bommels zijn carnavaleske figuren in de Ronsense Bommelfeesten

Zie ook
Van Bommel (doorverwijspagina) voor personen met deze achternaam
Bommelse Brug, de voormalige Waalbrug tussen Zaltbommel en Waardenburg